Государственный гимн республики Намибия. Принят в 1991 году. Музыка и слова .

Текст 
Английский

Подстрочный перевод Гимна Намибии

Намибия, земля храбрых,
Борьбу за свободу мы выиграли
Слава их храбрости,
Чья кровь полила нашу свободу.

Мы отдаём нашу любовь и верность
Вместе в единстве,
Многообразная прекрасная Намибия,
Намибия наша страна.
Возлюбленная земля саванн
Высоко держи знамя свободы.

 Припев
 Намибия наша Страна
 Намибия Родина
 Мы любим тебя

См. также 
 Список государственных и национальных гимнов

Примечания 

Намибия
Государственные символы Намибии
Песни 1991 года